Mount Airy bezeichnet mehrere Orte in den USA:
Mount Airy (Charles City County), Virginia
Mount Airy (Clarion County), Pennsylvania
Mount Airy (Georgia)
Mount Airy (Lancaster County), Pennsylvania
Mount Airy (Louisiana)
Mount Airy (Maryland)
Mount Airy (Nevada)
Mount Airy (New Jersey)
Mount Airy (New York)
Mount Airy (North Carolina)
Mount Airy (Ohio)
Mount Airy (Philadelphia), Stadtteil von Philadelphia
Mount Airy (Pickett County), Tennessee
Mount Airy (Pittsylvania County), Virginia
Mount Airy (Sequatchie County), Tennessee
Mount Airy (Shenandoah County), Virginia

Siehe auch:
 Mount Airy Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Georgia
 Mount Airey, ein Berg in Australien